

Cinema 
 Smoke – film del 1995, diretto da Wayne Wang e co-diretto da Paul Auster
 Smoke – film del 2005, diretto da J.C. Barros

Musica 
 Smoke – gruppo musicale italiano
 Smoke – album dei Marillion del 2006
 Smoke – album di Izzy Stradlin del 2009
 Smoke – singolo di Natalie Imbruglia del 1998
 Smoke – singolo degli Eskimo Joe del 2004
 Smoke – singolo di 50 Cent del 2014
 Smoke – singolo di Didrick e Amanda Fondell del 2016

Videogiochi 
 Smoke – personaggio di Mortal Kombat

Altri progetti